El Campeonato Sub-20 de la OFC 2021 iba a ser la vigésima tercera edición de dicho torneo.

El torneo estaba originalmente programado para celebrarse en Samoa en julio de 2020. Sin embargo, el 14 de mayo de 2020, la OFC anunció que el torneo se había pospuesto debido a la pandemia de COVID-19 y que no se celebraría antes de octubre de 2020, sino a más tardar en enero de 2021.  El 28 de julio de 2020, la OFC anunció que el torneo se celebraría en enero de 2021, provisionalmente entre el 23 de enero y el 7 de febrero de 2021.

La OFC anunció el 5 de noviembre de 2020 que se tomaría una decisión sobre el torneo durante la reunión del Comité Ejecutivo en diciembre. El 16 de diciembre de 2020, la OFC anunció que el torneo se había pospuesto indefinidamente hasta que la FIFA confirmara el estado de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2021 en Indonesia , programada para mayo-junio de 2021, de la cual los dos mejores equipos del torneo se habría clasificado como representantes de la OFC. Tras la decisión de la FIFA de cancelar la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2021 el 24 de diciembre de 2020, la OFC anunció el 18 de enero de 2021 que el torneo seguiría en camino de celebrarse en 2021, y que las nuevas fechas se decidirán en la los próximos meses. Sin embargo, el 4 de marzo de 2021, la OFC anunció que el torneo había sido cancelado y Samoa se mantendría como sede de la próxima edición en 2022.

Equipos participantes

Véase también 
Campeonato Sub-17 de la OFC 2021

Referencias

Enlaces externos 

2021
Fútbol en 2021
Fútbol en Samoa
Samoa en 2021
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Campeonatos de fútbol cancelados